Андрей Жданов Жданов, Андрей Александрович (1896—1948) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Жданов, Андрей Александрович (род. 1980) — российский футболист.
 Жданов, Андрей Викторович (1970—2017) — российский журналист, неоднократный участник шоу «Своя игра».
 Жданов, Андрей Иванович (1904—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Жданов, Андрей Михайлович (род. 1956) — российский научный деятель, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Жданов, Андрей Осипович (1775—1811) — русский художник.